OEC Taipei Ladies Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2011 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Тайбэе — с 31 октября по 6 ноября 2011 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Чжэн Цзе (№ 48 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Аюми Морита выигрывает свой 1й в сезоне и 8й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Кимико Датэ-Крумм уступает свой 1й в сезоне и 2й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Чжань Юнжань выигрывает свой 3й титул в сезоне и 16й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Чжэн Цзе выигрывает свой 1й титул в сезоне и 17й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 OEC Taipei Ladies Open
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Тайвань
Теннис
Октябрь 2011 года
Ноябрь 2011 года
2011